Flores Magón kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Ricardo Flores Magón, San Luis Potosí, San Vicente Tancuayalab, 
 Flores Magón, Veracruz, ort, Benito Juárez, 

Robotskapade Mexikoförgreningar